Die Finals des UEFA Intertoto Cups 2003 wurden vom FC Schalke 04, FC Villarreal und Perugia Calcio gewonnen. Diese Mannschaften konnten sich somit für den UEFA-Pokal 2003/04 qualifizieren.

1. Runde 
Die Hinspiele fanden am 21./22. Juni, die Rückspiele am 28./29. Juni 2003 statt.

|}

2. Runde 
Die Hinspiele fanden am 5./6. Juli, die Rückspiele am 12./13. Juli 2003 statt.

|}

3. Runde 
Die Hinspiele fanden am 19. Juli, die Rückspiele am 26. Juli 2003 statt.

|}

Halbfinale 
Die Hinspiele fanden am 30. Juli, die Rückspiele am 6. August 2003 statt.

|}

Finale 
Die Hinspiele fanden am 12. August, die Rückspiele am 26. August 2003 statt.

|}

Siehe auch 
 UEFA Champions League 2003/04
 UEFA-Pokal 2003/04

Weblinks 
 Resultate auf RSSSF

UEFA Intertoto Cup
Fußballveranstaltung 2003